Domenico Acanfora – giocatore di biliardo italiano
 Fabrizio Acanfora – musicista, scrittore, accademico, blogger, attivista ed artigiano italiano
 Giovanni Acanfora – politico italiano
 Renato Acanfora – ex calciatore italiano